Trezzo bezeichnet die folgenden Orte in Italien

 Trezzo sull’Adda, eine Gemeinde in der Provinz Mailand, in der die Trezzo-Brücke stand.
 Trezzo Tinella, eine Gemeinde in der Provinz Cuneo.
 Trezzo, einen Ortsteil von Beverino, Provinz La Spezia.
 Trezzo, auch Trezzino genannt, Ortsteil von Dumenza, Provinz Varese.
 Trezzo-Brücke, eine mittelalterliche Brücke in der Ortschaft Trezzo sull’Adda in der Lombardei (Italien)